Aleksandar Stojanović ist der Name folgender Personen:

* Aleksandar Stojanović (Fußballspieler) (* 1954), jugoslawischer Fußballspieler 
 Aleksandar Stojanović (Handballspieler) (* 1983), serbischer Handballspieler